Aveleda peut désigner :

Toponymes

Aveleda, paroisse civile de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga ;
Aveleda, paroisse civile de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance ;
Aveleda, paroisse civile de la municipalité de Lousada, située dans le district de Porto ;
Aveleda, paroisse civile de la municipalité de Vila do Conde, située dans le district de Porto.

Homonymie de toponyme